|-
| 78401 - || || 19 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78402 - || || 19 d'agost, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 78403 - || || 19 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78404 - || || 26 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78405 - || || 26 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78406 - || || 27 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78407 - || || 28 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78408 - || || 26 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78409 - || || 27 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78410 - || || 26 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78411 - || || 28 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78412 - || || 29 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78413 - || || 29 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78414 - || || 29 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78415 - || || 29 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78416 - || || 29 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78417 - || || 30 d'agost, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 78418 - || || 30 d'agost, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 78419 - || || 27 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78420 - || || 29 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78421 - || || 29 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78422 - || || 29 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78423 - || || 29 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78424 - || || 29 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78425 - || || 30 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78426 - || || 30 d'agost, 2002 || Ametlla de Mar || Ametlla de Mar
|-
| 78427 - || || 29 d'agost, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 78428 - || || 29 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78429 Baschek || || 18 d'agost, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 78430 Andrewpearce || || 18 d'agost, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 78431 Kemble || || 16 d'agost, 2002 || Palomar || A. Lowe
|-
| 78432 Helensailer || || 29 d'agost, 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 78433 Gertrudolf || || 29 d'agost, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 78434 Dyer || || 17 d'agost, 2002 || Palomar || A. Lowe
|-
| 78435 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 78436 - || || 3 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78437 - || || 3 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78438 - || || 1 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 78439 - || || 3 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 78440 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 78441 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 78442 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 78443 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 78444 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 78445 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 78446 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 78447 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 78448 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 78449 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 78450 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 78451 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 78452 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 78453 - || || 3 de setembre, 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 78454 - || || 3 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 78455 - || || 3 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 78456 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 78457 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 78458 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 78459 - || || 5 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 78460 - || || 5 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 78461 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78462 - || || 5 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 78463 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78464 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78465 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78466 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78467 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78468 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78469 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78470 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78471 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78472 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78473 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78474 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78475 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78476 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78477 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78478 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78479 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78480 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78481 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78482 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78483 - || || 5 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 78484 - || || 5 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 78485 - || || 5 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 78486 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78487 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78488 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78489 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78490 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78491 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78492 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78493 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78494 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78495 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78496 - || || 3 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78497 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78498 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78499 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78500 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
8